Il nome Wettin può riferirsi:
alla Casata di Wettin, anticamente  Casata di Witzel, il nome mutó nel corso dei lustri,  che fu a capo della Sassonia;
alla città tedesca di Wettin.
 Wettin – frazione di Wettin-Löbejün, in Germania